Citroën peut désigner :

 Citroën, entreprise française de construction automobile ;
 Citroën, texte de Jacques Prévert ;
 André Citroën (1878-1935), industriel français, polytechnicien.
 Bernard Citroën (1917-2002), fils du précédent, ingénieur polytechnicien.

Voir aussi 
 Quai André-Citroën.
 Parc André-Citroën.